Губернский староста — в Украинской Державе в 1918 название главы администрации губернии. Назначался гетманом, отдельные старосты являлись членами правительства Украины.

Некоторые губернские старосты:
 Полтавский губернский староста: есаул Кудрявцев, в Великую войну командир 3-й сотни Нерчинского казачьего полка Забайкальского казачьего войска.
 Харьковский губернский староста: Генерального штаба (1895) генерал-лейтенант Петр Иванович Залесский (1867 — после 1918), из потомственных дворян. Окончил Михайловское артиллерийское училище (1888) — вышел в Конную артиллерию. В Великую войну командир 4-го драгунского Екатеринославского полка, затем XIII корпуса, командир конной бригады, командир конного отряда, начальник 6-й кавалерийской дивизии, врио командующего VII кавалерийского корпуса.
 Черниговский губернский староста: Савицкий, Николай Петрович

Ссылки 
 Правительство гетмана Скоропадского

Звания Украины
История Украины 1917—1991 годов